Emmanuel Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Emmanuel Lutheran Church (Dakota City, Nebraska), NRHP-ID 69000129
 Emmanuel Lutheran Church (Lincolnton, North Carolina), NRHP-ID 94001454